Onderdistrict in Indonesië
 Ujung Batu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Rokan Hulu in de provincie Riau
Plaats in Indonesië
 Ujung Batu (Labuhan Haji), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Ujung Batu (Pasie Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Ujung Batu (Barus), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Batu (Sosa), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Batu I, een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Batu II, een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Batu III, een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Batu IV, een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Batu V, een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Batu (Ujung Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau